Kineosporiaceae — родина бактерій класу Актинобактерії (Actinobacteria) порядку Kineosporiales.

Класифікація 
Перелік родів:
 Angustibacter Tamura et al. 2010
 Kineococcus Yokota et al. 1993
 Kineosporia Pagani and Parenti 1978 emend. Kudo et al. 1998
 Pseudokineococcus Jurado et al. 2011
 Quadrisphaera Maszenan et al. 2005

Філогенія 
Таксономія згідно з List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature та National Center for Biotechnology Information (NCBI)
та філогенічний аналіз оснований на порівнянні 16S rRNA-based LTP згідно з 'The All-Species Living Tree' Project

Посилання 

Актинобактерії
Родини бактерій